Lisandro López peut désigner :
 Lisandro López (né en 1983), footballeur argentin ;
 Lisandro López (né en 1989), footballeur argentin.